

Paleontologia 
 Zby atlanticus  – dinosauro sauropode vissuto nel Giurassico superiore, i cui fossili sono stati ritrovati in Portogallo

Codici 
 ZBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sayaboury (Laos)